Franciaország
Massanes, település Gard megyében
 Spanyolország
Massanes, település Girona tartományban